Alain Bartlomé (né le ) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || HC Ajoie || LNB ||45 ||4 ||3 ||7 ||16 ||6 ||3 ||0 ||3 ||4
|-
|2007-2008 || HC Ajoie || LNB ||48 ||8 ||8 ||16 ||24 ||14 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2008-2009 || HC Ajoie || LNB ||40 ||2 ||4 ||6 ||18 ||9 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|2009-2010 || HC Ajoie || LNB ||34 ||4 ||4 ||8 ||8 ||7 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2010-2011 || Huttwil Falcons ||  ligue||23 ||13 ||17 ||30 ||24 ||12 ||7 ||9 ||16 ||4
|-
|2011-2012 || HC Red Ice ||  ligue ||22 ||7 ||10 ||17 ||33 ||11 ||2 ||5 ||7 ||6
|-
|2012-2013 || HC Red Ice || LNB || 9|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2012-2013||HC Villars|| ligue ||10||6||2||8||6|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2012-2013||HC Sierre||LNB||14||5||1||6||4|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2013-2014 || HC Red Ice || LNB || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2013-2014||HC Villars||||6||2||1||3||10|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2013-2014||EHC Thoune||||6 || 1 || 1 || 2 || 2 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2014-2015 || EHC Thoune ||  || 23 || 3 || 6 || 9 || 6 || 9 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 2015-2016 || EHC Thoune ||  || 26 || 13 || 7 || 20 || 8 || 17 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2016-2017 || EHC Thoune ||  || 16 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Schlittschuh Club Unterseen-Interlaken ||  ||8 ||4 ||1 ||5 ||4 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2018-2019 || Schlittschuh Club Unterseen-Interlaken ||  ||11 ||1 ||0 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Notes et références 

Naissance en novembre 1986
Naissance à Porrentruy
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Ajoie
Joueur des Huttwil Falcons
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du HC Villars
Joueur du HC Sierre
Attaquant de hockey sur glace